2 miejscowości na Ukrainie:
 Hołowkiwka – wieś (rejon czehryński, obwód czerkaski)
 Hołowkiwka – wieś (rejon aleksandryjski, obwód kirowohradzki)